Název Opavice má více významů:

 Opavice – řeka, levý přítok řeky Opavy
 Opavice – lidový název řeky Opava (např. ulice U Opavice v Opavě a v Ostravě)
 Opavice (Město Albrechtice) – část obce Opavice, součást Města Albrechtic
 Opavice – český název vsi (sołectwa) Opawica ve gmině Głubczyce v jižním Polsku
 síť cyklotras Opavice – síť cyklotras Opavice (české cyklotrasy č. 55, 503 a 6116  a polská cyklotrasa č. 34)
 Černá Opavice – lidový název řeky Opava
 Zlatá Opavice – lidový název řeky Opavice

Reference